Dit is de wereldranglijst voor mannen van april 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 april 2018.

Mannen 04